Míriel – fikcyjna postać ze Śródziemia, elfka zwana Serindë (Hafciarką)
 Tar-Míriel – fikcyjna postać ze Śródziemia, królowa Númenoru, znana także jako Ar-Zimrafel